Augasma är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Herrich-Schäffer 1853. Augasma ingår i familjen säckmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Säckmalar
Augasma